De Rally van Groot-Brittannië 1977, officieel 26th Lombard RAC Rally, was de 26ste editie van de Rally van Groot-Brittannië en de elfde en laatste ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1977. Het was de 52ste rally van het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten en rangschikking

Statistieken

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Rallybase.nl 26th Lombard RAC Rally
 Juwra.com RAC Rally 1977

Grootbr
Rally van Groot-Brittannië